La saison 1980-1981 du FC Metz voit le club évoluer dans le championnat de France de football D1.

Effectif

Transferts

Départs 
 Daniel Jenny : fin de carrière
 Jean-Louis Rivet : fin de carrière
 Henryk Kasperczak : fin de carrière
 Patrice Loiseau : AJ Auxerre
 Norbert Zinsz : Stade de Reims
 Fathi Chebel : Al Riyad SC
 Patrick Formica : Racing Besançon
 Camille Zali : FC Thionville
 Bruno Zaremba : US Valenciennes-Anzin

Dirigeants 

  Aimé Dumartin, président

Staff technique 
  Henryk Kasperczak, entraîneur

Matchs

Division 1

Résultats

Coupe de France

Voir aussi 
 Football Club de Metz
 Championnat de France de football 1980-1981
 Coupe de France de football 1980-1981

Metz